Di seguito una lista di asteroidi dal numero 54001 al 55000 con data di scoperta e scopritore.

54001-54100 

|-
| 54001 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54002 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54003 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54004 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54005 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54006 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54007 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54008 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54009 - ||  || 6 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54010 - ||  || 6 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54011 - ||  || 6 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54012 - ||  || 6 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54013 - ||  || 6 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54014 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54015 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54016 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54017 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54018 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54019 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54020 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54021 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54022 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54023 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54024 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54025 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54026 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54027 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54028 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54029 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54030 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54031 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54032 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54033 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54034 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54035 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54036 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54037 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54038 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54039 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54040 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54041 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54042 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54043 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54044 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54045 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54046 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54047 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54048 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54049 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54050 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54051 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54052 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54053 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54054 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54055 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54056 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54057 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54058 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54059 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54060 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54061 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54062 - ||  || 10 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54063 - ||  || 12 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54064 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54065 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54066 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54067 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54068 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54069 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54070 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54071 - ||  || 10 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54072 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54073 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54074 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54075 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54076 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54077 - ||  || 6 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54078 - ||  || 6 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54079 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54080 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54081 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54082 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54083 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54084 - ||  || 9 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54085 - ||  || 12 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54086 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54087 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54088 - ||  || 5 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54089 - ||  || 2 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 54090 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54091 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54092 - ||  || 2 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54093 - ||  || 2 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 54094 - ||  || 5 aprile 2000 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 54095 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 54096 - ||  || 25 aprile 2000 || K. Korlević
|-
| 54097 - ||  || 26 aprile 2000 || K. Korlević
|-
| 54098 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54099 - ||  || 26 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 54100 - ||  || 28 aprile 2000 || P. G. Comba
|}

54101-54200 

|-
| 54101 - ||  || 28 aprile 2000 || P. G. Comba
|-
| 54102 - ||  || 28 aprile 2000 || P. G. Comba
|-
| 54103 - ||  || 24 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 54104 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54105 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54106 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54107 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54108 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54109 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54110 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54111 - ||  || 30 aprile 2000 || Farpoint
|-
| 54112 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54113 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54114 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54115 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54116 - ||  || 24 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 54117 - ||  || 27 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 54118 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54119 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54120 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54121 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54122 - ||  || 30 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54123 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54124 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54125 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54126 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54127 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54128 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54129 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54130 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54131 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54132 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54133 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54134 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54135 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54136 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54137 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54138 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54139 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54140 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54141 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54142 - ||  || 29 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 54143 - ||  || 29 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 54144 - ||  || 30 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 54145 - ||  || 30 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 54146 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54147 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54148 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54149 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54150 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54151 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54152 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54153 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54154 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54155 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54156 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54157 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54158 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54159 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54160 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54161 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54162 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54163 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54164 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54165 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54166 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54167 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54168 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54169 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54170 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54171 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54172 - ||  || 24 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 54173 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54174 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54175 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54176 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54177 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54178 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54179 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 54180 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54181 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54182 Galsarid ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54183 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54184 - ||  || 27 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 54185 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54186 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54187 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54188 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54189 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54190 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54191 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54192 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54193 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54194 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54195 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54196 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54197 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54198 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54199 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54200 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|}

54201-54300 

|-
| 54201 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54202 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54203 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54204 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54205 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54206 - ||  || 30 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54207 - ||  || 30 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54208 - ||  || 30 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54209 - ||  || 30 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54210 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54211 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54212 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54213 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54214 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54215 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54216 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 54217 - ||  || 27 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 54218 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54219 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54220 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54221 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 54222 - || 2000 JF || 3 maggio 2000 || Kleť
|-
| 54223 - || 2000 JU || 1 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54224 - ||  || 4 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54225 - ||  || 4 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 54226 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54227 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54228 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54229 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54230 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54231 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54232 - ||  || 9 maggio 2000 || P. G. Comba
|-
| 54233 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54234 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54235 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54236 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54237 Hiroshimanabe ||  || 5 maggio 2000 || A. Nakamura
|-
| 54238 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54239 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54240 - ||  || 4 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54241 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54242 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54243 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54244 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54245 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54246 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54247 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54248 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54249 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54250 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54251 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54252 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54253 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54254 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54255 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54256 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54257 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54258 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54259 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54260 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54261 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54262 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54263 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54264 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54265 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54266 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54267 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54268 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54269 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54270 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54271 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54272 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54273 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54274 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54275 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54276 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54277 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54278 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54279 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54280 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54281 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54282 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54283 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54284 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54285 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54286 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54287 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54288 Daikikawasaki ||  || 4 maggio 2000 || T. Okuni
|-
| 54289 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54290 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54291 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54292 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54293 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54294 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54295 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54296 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54297 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54298 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54299 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54300 - ||  || 10 maggio 2000 || LINEAR
|}

54301-54400 

|-
| 54301 - ||  || 10 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54302 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54303 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54304 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54305 - ||  || 1 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 54306 - ||  || 2 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54307 - ||  || 1 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 54308 - ||  || 2 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 54309 - ||  || 2 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 54310 - ||  || 2 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 54311 - ||  || 2 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 54312 - ||  || 2 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 54313 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54314 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54315 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54316 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54317 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54318 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54319 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54320 - ||  || 6 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 54321 - ||  || 15 maggio 2000 || Črni Vrh
|-
| 54322 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54323 - ||  || 1 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54324 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54325 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54326 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54327 - ||  || 27 maggio 2000 || P. G. Comba
|-
| 54328 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54329 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54330 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54331 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54332 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54333 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54334 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54335 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54336 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54337 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54338 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54339 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54340 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54341 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54342 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54343 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54344 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54345 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54346 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54347 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54348 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54349 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54350 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54351 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54352 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54353 - ||  || 29 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54354 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54355 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54356 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54357 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54358 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54359 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54360 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54361 - ||  || 24 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 54362 Restitutum ||  || 27 maggio 2000 || M. Collins, M. White
|-
| 54363 - ||  || 24 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 54364 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54365 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54366 - ||  || 26 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 54367 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54368 - ||  || 23 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 54369 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54370 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54371 - ||  || 23 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 54372 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54373 - ||  || 27 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 54374 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54375 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54376 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54377 - ||  || 24 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 54378 - ||  || 25 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 54379 - ||  || 25 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 54380 - ||  || 25 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 54381 - ||  || 26 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 54382 - ||  || 26 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 54383 - ||  || 26 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 54384 - ||  || 26 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 54385 - ||  || 26 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 54386 - ||  || 26 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 54387 - ||  || 26 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 54388 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54389 - ||  || 27 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 54390 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54391 Adammckay ||  || 31 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 54392 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54393 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54394 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54395 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54396 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54397 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 54398 - ||  || 23 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 54399 - ||  || 26 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 54400 - || 2000 LD || 1 giugno 2000 || P. G. Comba
|}

54401-54500 

|-
| 54401 - || 2000 LM || 1 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 54402 - ||  || 4 giugno 2000 || J. Broughton
|-
| 54403 - ||  || 4 giugno 2000 || J. Broughton
|-
| 54404 - ||  || 4 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 54405 - ||  || 4 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 54406 - ||  || 5 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 54407 - ||  || 1 giugno 2000 || Spacewatch
|-
| 54408 - ||  || 1 giugno 2000 || Spacewatch
|-
| 54409 - ||  || 6 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 54410 - ||  || 5 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 54411 Bobestelle ||  || 3 giugno 2000 || P. B. Stetson, D. D. Balam
|-
| 54412 - ||  || 4 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 54413 - ||  || 4 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 54414 - ||  || 5 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 54415 - ||  || 6 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 54416 - ||  || 7 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 54417 - ||  || 5 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 54418 - ||  || 7 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 54419 - ||  || 8 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 54420 - ||  || 8 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 54421 - ||  || 1 giugno 2000 || LONEOS
|-
| 54422 - ||  || 3 giugno 2000 || LONEOS
|-
| 54423 - ||  || 1 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 54424 - ||  || 1 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 54425 - ||  || 1 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 54426 - ||  || 7 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 54427 - ||  || 6 giugno 2000 || LONEOS
|-
| 54428 - ||  || 6 giugno 2000 || LONEOS
|-
| 54429 - ||  || 9 giugno 2000 || LONEOS
|-
| 54430 - ||  || 7 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 54431 - ||  || 6 giugno 2000 || LONEOS
|-
| 54432 - ||  || 6 giugno 2000 || LONEOS
|-
| 54433 - ||  || 5 giugno 2000 || LONEOS
|-
| 54434 - ||  || 4 giugno 2000 || NEAT
|-
| 54435 - ||  || 1 giugno 2000 || LONEOS
|-
| 54436 - ||  || 1 giugno 2000 || NEAT
|-
| 54437 - || 2000 MW || 24 giugno 2000 || J. Broughton
|-
| 54438 - ||  || 25 giugno 2000 || Farpoint
|-
| 54439 Topeka ||  || 29 giugno 2000 || G. Hug
|-
| 54440 - ||  || 24 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 54441 - ||  || 26 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 54442 - ||  || 25 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 54443 - ||  || 25 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 54444 - ||  || 25 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 54445 - ||  || 25 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 54446 - ||  || 23 giugno 2000 || Spacewatch
|-
| 54447 - ||  || 5 luglio 2000 || J. Broughton
|-
| 54448 - ||  || 6 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54449 - ||  || 5 luglio 2000 || Spacewatch
|-
| 54450 - ||  || 6 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 54451 - ||  || 6 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 54452 - ||  || 5 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 54453 - ||  || 5 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 54454 - ||  || 5 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 54455 - ||  || 5 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 54456 - ||  || 5 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 54457 - ||  || 5 luglio 2000 || Spacewatch
|-
| 54458 - ||  || 4 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 54459 - ||  || 4 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 54460 - ||  || 2 luglio 2000 || Spacewatch
|-
| 54461 - ||  || 2 luglio 2000 || Spacewatch
|-
| 54462 - ||  || 4 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 54463 - ||  || 27 luglio 2000 || J. Broughton
|-
| 54464 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54465 - ||  || 24 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54466 - ||  || 24 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54467 - ||  || 24 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54468 - ||  || 29 luglio 2000 || Črni Vrh
|-
| 54469 - ||  || 30 luglio 2000 || Črni Vrh
|-
| 54470 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54471 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54472 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54473 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54474 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54475 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54476 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54477 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54478 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54479 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54480 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54481 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54482 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54483 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54484 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54485 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54486 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54487 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54488 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54489 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54490 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54491 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54492 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54493 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54494 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54495 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54496 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54497 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54498 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54499 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54500 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|}

54501-54600 

|-
| 54501 - ||  || 31 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54502 - ||  || 31 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54503 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 54504 - ||  || 29 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 54505 - ||  || 29 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 54506 - ||  || 29 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 54507 - ||  || 29 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 54508 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54509 YORP ||  || 3 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54510 Yakagehonjin ||  || 6 agosto 2000 || BATTeRS
|-
| 54511 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54512 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54513 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54514 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54515 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54516 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54517 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54518 - ||  || 4 agosto 2000 || NEAT
|-
| 54519 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54520 - ||  || 5 agosto 2000 || M. J. Holman
|-
| 54521 Aladdin ||  || 23 agosto 2000 || J. Broughton
|-
| 54522 Menaechmus ||  || 23 agosto 2000 || S. Sposetti
|-
| 54523 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54524 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54525 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54526 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54527 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54528 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54529 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54530 - ||  || 27 agosto 2000 || J. Broughton
|-
| 54531 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54532 - ||  || 28 agosto 2000 || K. Korlević
|-
| 54533 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54534 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54535 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54536 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54537 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54538 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54539 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54540 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54541 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54542 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54543 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54544 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54545 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54546 - ||  || 30 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 54547 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54548 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54549 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54550 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54551 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54552 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54553 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54554 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54555 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54556 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54557 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54558 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54559 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54560 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54561 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54562 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54563 Kinokonasu ||  || 31 agosto 2000 || R. A. Tucker
|-
| 54564 - ||  || 30 agosto 2000 || BATTeRS
|-
| 54565 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54566 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54567 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54568 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54569 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54570 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54571 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54572 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54573 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54574 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54575 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54576 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54577 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54578 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54579 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54580 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54581 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54582 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54583 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54584 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54585 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54586 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54587 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54588 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54589 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54590 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54591 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54592 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54593 - ||  || 20 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 54594 - ||  || 21 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 54595 - ||  || 21 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 54596 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54597 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54598 Bienor ||  || 27 agosto 2000 || Deep Ecliptic Survey
|-
| 54599 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 54600 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|}

54601-54700 

|-
| 54601 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54602 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54603 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54604 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54605 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54606 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54607 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54608 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54609 - ||  || 4 settembre 2000 || P. G. Comba
|-
| 54610 - ||  || 6 settembre 2000 || BATTeRS
|-
| 54611 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54612 - ||  || 2 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54613 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54614 - ||  || 2 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 54615 - ||  || 2 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 54616 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 54617 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 54618 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 54619 - ||  || 20 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54620 - ||  || 23 settembre 2000 || P. G. Comba
|-
| 54621 - ||  || 20 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54622 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54623 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54624 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54625 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54626 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54627 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54628 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54629 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54630 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54631 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54632 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54633 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54634 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54635 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54636 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54637 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54638 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54639 - ||  || 20 settembre 2000 || NEAT
|-
| 54640 - ||  || 22 settembre 2000 || NEAT
|-
| 54641 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54642 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54643 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54644 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54645 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54646 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54647 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54648 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54649 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54650 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54651 - ||  || 29 settembre 2000 || NEAT
|-
| 54652 - ||  || 20 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54653 - ||  || 29 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 54654 - ||  || 29 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 54655 - ||  || 20 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54656 - ||  || 20 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 54657 - ||  || 23 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 54658 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 54659 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 54660 - ||  || 19 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 54661 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 54662 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 54663 - ||  || 30 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 54664 - ||  || 30 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 54665 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 54666 - ||  || 20 novembre 2000 || Farpoint
|-
| 54667 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 54668 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 54669 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 54670 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 54671 - ||  || 26 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 54672 - ||  || 28 novembre 2000 || NEAT
|-
| 54673 - ||  || 18 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 54674 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 54675 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 54676 - ||  || 25 dicembre 2000 || J. Nomen
|-
| 54677 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 54678 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 54679 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 54680 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 54681 - ||  || 15 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 54682 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 54683 - ||  || 2 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 54684 - ||  || 3 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 54685 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 54686 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 54687 - ||  || 17 febbraio 2001 || Črni Vrh
|-
| 54688 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 54689 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 54690 - || 2001 EB || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 54691 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 54692 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 54693 Garymyers ||  || 19 marzo 2001 || D. Healy
|-
| 54694 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 54695 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 54696 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 54697 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 54698 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 54699 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 54700 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|}

54701-54800 

|-
| 54701 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 54702 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 54703 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 54704 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 54705 - ||  || 15 aprile 2001 || NEAT
|-
| 54706 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 54707 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 54708 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 54709 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 54710 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 54711 - ||  || 21 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 54712 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 54713 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 54714 - ||  || 26 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 54715 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 54716 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 54717 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 54718 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 54719 - ||  || 26 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 54720 Kentstevens ||  || 15 maggio 2001 || R. Dyvig
|-
| 54721 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 54722 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 54723 - ||  || 16 maggio 2001 || NEAT
|-
| 54724 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54725 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54726 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54727 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54728 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54729 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54730 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54731 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54732 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54733 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54734 - ||  || 23 maggio 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 54735 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54736 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54737 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54738 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54739 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54740 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54741 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54742 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54743 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54744 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54745 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54746 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54747 - ||  || 21 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 54748 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54749 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54750 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54751 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54752 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54753 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54754 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54755 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54756 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54757 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54758 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54759 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54760 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54761 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54762 - ||  || 24 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 54763 - ||  || 29 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 54764 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 54765 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54766 - ||  || 14 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54767 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54768 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54769 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54770 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 54771 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 54772 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 54773 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 54774 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54775 - ||  || 14 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54776 - ||  || 14 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54777 - ||  || 15 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 54778 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 54779 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54780 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 54781 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 54782 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 54783 - ||  || 17 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54784 - ||  || 16 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 54785 - ||  || 16 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 54786 - ||  || 16 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54787 - ||  || 16 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54788 - ||  || 20 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 54789 - ||  || 21 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 54790 - ||  || 16 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54791 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54792 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54793 - ||  || 24 giugno 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 54794 - ||  || 20 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54795 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54796 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54797 - ||  || 22 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54798 - ||  || 23 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54799 - ||  || 28 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 54800 - ||  || 28 giugno 2001 || LONEOS
|}

54801-54900 

|-
| 54801 - ||  || 24 giugno 2001 || G. Hug
|-
| 54802 - ||  || 30 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 54803 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54804 - ||  || 28 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54805 - ||  || 30 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54806 - ||  || 30 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54807 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54808 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54809 - ||  || 16 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54810 Molleigh ||  || 16 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 54811 - ||  || 19 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54812 - ||  || 19 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54813 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54814 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 54815 - ||  || 27 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 54816 - ||  || 29 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 54817 - || 2001 NB || 2 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54818 - || 2001 NR || 12 luglio 2001 || J. Broughton
|-
| 54819 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54820 Svenders ||  || 11 luglio 2001 || J. Dellinger, W. G. Dillon
|-
| 54821 - ||  || 13 luglio 2001 || J. Broughton
|-
| 54822 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54823 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54824 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54825 - ||  || 15 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54826 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54827 Kurpfalz ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54828 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54829 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54830 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54831 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54832 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54833 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54834 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54835 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54836 - ||  || 12 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 54837 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54838 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54839 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54840 - || 2001 OE || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54841 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54842 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54843 - ||  || 19 luglio 2001 || J. Broughton
|-
| 54844 - ||  || 19 luglio 2001 || J. Broughton
|-
| 54845 - ||  || 19 luglio 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 54846 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54847 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54848 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54849 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54850 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54851 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54852 Mercatali ||  || 22 luglio 2001 || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| 54853 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54854 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54855 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54856 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54857 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54858 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54859 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54860 - ||  || 16 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54861 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54862 Sundaigakuen ||  || 23 luglio 2001 || H. Maeno
|-
| 54863 Gasnault ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54864 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54865 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54866 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54867 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54868 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54869 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54870 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54871 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54872 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54873 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54874 - ||  || 16 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54875 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54876 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54877 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54878 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54879 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54880 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54881 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54882 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54883 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54884 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54885 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54886 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54887 - ||  || 26 luglio 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 54888 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54889 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54890 - ||  || 28 luglio 2001 || J. Broughton
|-
| 54891 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54892 - ||  || 16 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54893 - ||  || 19 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54894 - ||  || 19 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54895 - ||  || 19 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54896 - ||  || 19 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54897 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54898 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54899 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54900 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|}

54901-55000 

|-
| 54901 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54902 Close ||  || 23 luglio 2001 || M. Collins, M. White
|-
| 54903 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54904 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54905 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54906 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 54907 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 54908 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 54909 - ||  || 29 luglio 2001 || P. G. Comba
|-
| 54910 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54911 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54912 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54913 - ||  || 31 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54914 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54915 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54916 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54917 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54918 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54919 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54920 - ||  || 30 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54921 - ||  || 30 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54922 - ||  || 31 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54923 - ||  || 24 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54924 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54925 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54926 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54927 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54928 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54929 - ||  || 28 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54930 - ||  || 28 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54931 - ||  || 29 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54932 Waltharris ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54933 - ||  || 29 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54934 - ||  || 29 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54935 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 54936 - ||  || 29 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54937 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 54938 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 54939 - ||  || 29 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 54940 - ||  || 30 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 54941 - ||  || 31 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 54942 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 54943 - ||  || 7 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54944 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54945 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54946 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54947 - ||  || 5 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54948 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54949 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54950 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54951 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54952 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54953 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54954 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54955 - ||  || 5 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54956 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54957 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54958 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54959 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54960 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54961 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54962 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54963 Sotin ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54964 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54965 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54966 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54967 Millucci ||  || 15 agosto 2001 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 54968 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54969 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54970 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54971 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54972 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54973 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54974 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54975 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54976 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54977 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54978 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54979 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54980 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54981 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54982 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 54983 Simone || 2001 QE || 16 agosto 2001 || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| 54984 - || 2001 QR || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 54985 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 54986 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 54987 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 54988 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 54989 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 54990 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 54991 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 54992 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 54993 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 54994 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 54995 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 54996 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 54997 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 54998 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 54999 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55000 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0054001